Иоганн фон Шраудольф (13 июня 1808, Оберстдорф, Королевство Бавария — 31 мая 1879, Мюнхен) — немецкий исторический живописец. Член «Союза святого Луки» (назарейцев). Почётный гражданин г. Шпайер.

Биография 
Сын плотника. Брат художника Клавдия Шраудольфа.
 
Получил образование в Мюнхенской академии художеств. Ученик Й. Шлоттгауэра.

Работал под руководством П. фон Корнелиуса в создании фресок в мюнхенской глиптотеке, потом помогал Г. Гессу в его работах по украшению живописью мюнхенской придворной капеллы Всех Святых и базилики, и в 1846—1853 годах украсил Шпайерский собор фресками собственного сочинения, составляющими главные и лучшие произведения его кисти (новозаветные сцены от «Явления Христа на проповедь» до «Сошествия Св. Духа на апостолов», эпизоды из житий Богородицы и св. Бернарда де Клерво, «Убиение св. Стефана каменьями», «Посвящение первых христианских диаконис папой Стефаном» и «Пленение папы Стефана в римских катакомбах»).

В 1848 году Шраудольф был награждён Баварским орденом Святого Михаила. 1 октября 1849 года стал профессором Мюнхенской академии художеств, одним из первых получил Орден Максимилиана «За достижения в науке и искусстве». Город Шпайер присвоил ему звание почётного гражданина. Король Людвиг I Баварский в 1862 году возвёл его в дворянство.

В числе его известных учеников Маттиас Шмид и сын Клаудиус Шраудольф.

Важнейшие из картин И. Шраудольфа, написанные масляными красками: «Руфь и Ноеминь», «Христос, исцеляющий больных» и «Чудесный лов рыбы апостолом Петром» находятся в мюнхенской Новой пинакотеке, «Рождество Христово» — в тамошнем Максимилианеуме. Благородная простота композиции и искренность выраженного в ней религиозного чувства составляют главные достоинства всех произведений этого художника, напоминающих собой работы старинных итальянских мастеров, особенно Фра Беато Анджелико.

Многие работы художника были уничтожены во время Второй мировой войны.

Ссылки 
 
 Иоганн Шраудольф
 Catholic Encyclopedia (1913)/Johann Schraudolph

Исторические художники Германии
Художники религиозного жанра
Преподаватели Мюнхенской академии художеств
Выпускники Мюнхенской академии художеств
Художники-фрескисты
Почётные граждане городов Германии
Назарейцы